südafrikanisch steht für:
 die Republik Südafrika betreffend
 die Region Südliches Afrika betreffend
 Südafrikanisches Englisch, Variante der englischen Sprache im Süden Afrikas
 Südafrikanische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Südafrikas

Siehe auch: